Чемпионат Африки по гандболу среди мужчин 1996 — 12-й чемпионат Африки по гандболу среди мужчин. Проходил 18—27 октября 1996 года во дворце спорта города Котону в Бенине.

В турнире участвовали десять команд: сборные Алжира, Бенина, Египта, Камеруна, Кот-д’Ивуара, Марокко, Нигерии, Республики Конго, Того, Туниса. Также в чемпионате должны были выступить гандболисты Заира и Чада, но не вышли на старт.

Чемпионом Африки в шестой раз стала сборная Алжира, победившая в финале Тунис — 21:19 в дополнительное время. Бронза досталась Египту, который в матче за 3-4-е места выиграл у Марокко — 28:21.

Четыре лучших команды квалифицировались на чемпионат мира 1997 года.

Результаты

Группа А

Группа B

1/2 финала

Матч за 9-10-е места

Матч за 7-8-е места

Матч за 5-6-е места

Матч за 3-4-е места

Финал

Итоговое положение

Ссылки 

 Итоги соревнований на сайте todor66.com

Примечания 

Чемпионаты Африки по гандболу
1996 год в гандболе